Credo steht für:
 Credo, das christliche Glaubensbekenntnis
 Credo (Vivaldi), geistliches Chorwerk von Antonio Vivaldi
 Überzeugung (bildungssprachlich)
 Apostelcredo, künstlerische Umsetzung des Credo
 Credo des Gottesvolkes, katholisches Bekenntnis (1968)
 Credo ut intelligam, Satz des Anselm von Canterbury (1033–1109)
 Credo, quia absurdum est, geflügeltes Wort im Diskurs der christlichen Theologie
 Pseudonym von John Creasey (1908–1973), britischer Schriftsteller
 Credo Reference, englischsprachige Online-Bibliothek
 Credo Sweden, schwedische evangelikale Studierendenorganisation der International Fellowship of Evangelical Students (IFES)

Credo ist der Familienname folgender Personen:
 Renate Credo (1920–1986), deutsche Chemikerin und Wirtschaftsfunktionärin in der DDR 

CREDO steht für
 CREDO (Projekt), Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory, Superdisperses kosmisches Strahlenobservatorium
 Credo Mobile, US-amerikanisches Mobilfunkunternehmen
 Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, Forschungsorganisation

Siehe auch:
 Creto

Abkürzung